Thunderbird (, ), может означать:
 Athlon Thunderbird — компьютерный процессор;
 English Electric Thunderbird — британский зенитно-ракетный комплекс;
 Ford Thunderbird — модель легкового автомобиля;
 Gibson Thunderbird — электрическая бас-гитара;
 Mozilla Thunderbird — свободный межплатформенный e-mail, новостной, RSS и чат-клиент;
 Northern Thunderbird Air — канадская авиакомпания;
 Thunderbird Division — американское армейское войсковое соединение.

Вымышленные персонажи 
 Thunderbird — персонаж Marvel Comics.

См. также 
 Thunderbirds